Musatjevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Musatjevo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Glbovo, 
 Musatjevo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Elin Pelin, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar